E 331 steht für 
 den Lebensmittelzusatzstoff Natriumcitrat
 die Europastraße 331

Abkürzung